Катастрофа Ил-62 в Варшаве (1987) — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в субботу 9 мая 1987 года. Авиалайнер Ил-62М авиакомпании LOT выполнял международный рейс LOT 5055 по маршруту Варшава—Нью-Йорк, но через 23 минуты после взлёта у него загорелся двигатель №1. Не зная масштаба возгорания, экипаж предпринял попытку вернуться обратно в Варшаву, но при заходе на посадку лайнер потерял управление и рухнул на окраине Варшавы в 6 километрах от аэропорта Окенце. Погибли все находившиеся на его борту 183 человека — 172 пассажира и 11 членов экипажа.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Центральной Европы, польской авиации и с участием самолёта Ил-62.

Сведения о рейсе 5055

Самолёт 
Ил-62М (регистрационный номер SP-LBG, заводской 3344942, серийный 44-04) был выпущен Казанским авиазаводом им. С. П. Горбунова в третьем квартале 1983 года. 3 апреля 1984 года был передан польской авиакомпании LOT (являлся одним из семи самолётов Ил-62М, переданных LOT в данном году), в которой получил имя Tadeusz Kościuszko в честь известного военного и политического деятеля Речи Посполитой конца XVIII — начала XIX веков. Оснащён четырьмя турбореактивными двигателями Д-30КУ Рыбинского моторостроительного завода. На день катастрофы совершил 1752 цикла «взлёт-посадка» и налетал 6971 час (при общем назначенном ресурсе 30 000 часов и межремонтном 10 000 часов).

До него имя Tadeusz Kościuszko носил Ил-62 борт SP-LAB (заводской номер 21105, серийный 11-05), выпущенный в 1972 году, который в начале 1983 года был возвращён в СССР, где ему присвоили бортовой номер CCCP-86706 и направили в 1-й Красноярский ОАО Красноярского УГА.

Экипаж и пассажиры 
Самолётом управлял очень опытный экипаж, состав которого был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 59-летний Зыгмунт Павлячик (). Родился 19 апреля 1928 года. Очень опытный пилот, был лётчиком в ВВС Польши с 1951 года, проработал в авиакомпании LOT 32 года (с 1955 года). Налетал 19 745 часов, 5542 из них на Ил-62 и Ил-62М (3725 из них в должности КВС).
 Второй пилот — 54-летний Леопольд Кархер (). Родился 4 января 1933 года. Очень опытный пилот, был лётчиком в ВВС Польши с 1956 года, проработал в авиакомпании LOT 20 лет (с 1967 года). Налетал 10 899 часов, 2357 из них на Ил-62.
 Штурман — 57-летний Леслав Лыковски (). Родился 2 января 1930 года. Проработал в авиакомпании LOT 12 лет (с 1975 года). Налетал 9520 часов, 3156 из них на Ил-62.
 Бортинженер — 43-летний Войцех Клоссек (). Родился 7 января 1944 года. Проработал в авиакомпании LOT 12 лет (с 1975 года). С 1985 года был бортинженером-инструктором на Ил-18, а в 1986 году был переквалифицирован на Ил-62М. Налетал 5100 часов, 291 из них на Ил-62.
 Бортинженер-инструктор — 53-летний Рышард Хмелевски (). Родился 28 сентября 1933 года. Проработал в авиакомпании LOT 22 года (с 1965 года). Налетал 10 571 час, 6695 из них на Ил-62.
 Бортрадист — 43-летний Лешек Богдан (). Родился 11 апреля 1944 года. Проработал в авиакомпании LOT 13 лет (с 1974 года). Налетал 9520 часов, 3156 из них на Ил-62.

В салоне самолёта работали пять стюардесс:
 Мария Бергер-Сендерска (), 38 лет (родилась 8 июня 1948 года) — стюардесса-инструктор. Проработала в авиакомпании LOT 13 лет (с 1974 года). Налетала 6300 часов.
 Ханна Хенчинска (), 35 лет (родилась 19 сентября 1951 года) — старшая стюардесса. Проработала в авиакомпании LOT 15 лет (с 1972 года). Налетала 8300 часов.
 Малгожата Островска (), 29 лет (родилась 3 января 1958 года). Проработала в авиакомпании LOT 7 лет (с 1980 года, в должности стюардессы с 1986 года). Налетала 2400 часов.
 Иоланта Потыра (), 40 лет (родилась 28 мая 1946 года). Проработала в авиакомпании LOT 12 лет (с 1975 года). Налетала 5800 часов.
 Беата Плонка (), 23 года (родилась 18 августа 1963 года) — стюардесса-стажёр. Проработала в авиакомпании LOT 2 года (с 1985 года). Налетала 1300 часов.

Всего на борту самолёта находились 183 человека — 172 пассажира и 11 членов экипажа (155 поляков — 21 из них постоянно проживал за рубежом, а 5 являлись сотрудниками авиакомпании LOT — и 17 американцев). Взлётный вес самолёта составлял 167 тонн.

Хронология событий

Предшествующие обстоятельства 
8 мая 1987 года Ил-62М борт SP-LBG выполнил трансатлантический рейс из Чикаго в Варшаву, после чего прошёл 6-часовую проверку, в ходе которой его подготовили к следующему трансатлантическому перелёту. 9 мая авиалайнер должен был выполнить рейс LOT 5055 из Варшавы в Нью-Йорк и после дозаправки выполнить внутренний рейс (под другим номером) из Нью-Йорка до Сан-Франциско. На его борту находились 11 членов экипажа и 172 пассажира.

В 10:07 экипаж получил разрешение на руление к ВПП №33, а в 10:17, находясь на исполнительном старте, получил разрешение на взлёт. В 10:18 рейс 5055 вылетел из Варшавы и по воздушному коридору R-23 (курс 280°), начал набор высоты до эшелона FL180 (5486 метров) по направлению на Грудзёндз. Согласно плану полёта, выход из Польского воздушного пространства должен был выполнен после пролёта Дарлова.

Находясь в процессе подъёма, лайнер приближался к границе воздушной зоны аэропорта, когда в 10:26 диспетчер подхода дал указание пока задержаться на эшелоне FL160 (4877 метров) и сохранять эту высоту до Грундзёндза. Это было связано с тем, что на эшелоне FL170 (5182 метра) проводились полёты военной авиации, а у гражданского диспетчера не было связи с военным. После прохода Плоньска экипаж, сохраняя эшелон полёта FL160, перешёл на связь с районным диспетчером. До 10:41 полёт проходил в нормальном режиме.

Отказ двигателя 
В 10:31 экипаж получил указание от диспетчера как можно быстрее подняться до эшелона FL310 (9449 метров): 5055, входите на триста десять и молниеносно сто семьдесят пересечение (). В связи с этим была повышена мощность двигателей, которая в течение 30 секунд даже достигала максимального значения.

В 10:41, на 23-й минуте полёта, когда авиалайнер на скорости 815 км/ч на высоте 8200 метров проходил над деревней , в кабине пилотов сработали сигналы о декомпрессии и пожаре в обоих левых двигателях. КВС связался с диспетчером и доложил о чрезвычайной ситуации и о намерении вернуться в Варшаву. В связи с наступлением декомпрессии экипаж приступил к аварийному снижению до высоты 4000 метров. Также при развороте был обнаружен и отказ рулей. В 10:44 с самолёта доложили о ликвидации пожара и начале аварийного сброса топлива.

Сброс лишнего топлива был необходим, так как вес авиалайнера в этот момент (ориентировочно 161 тонна) значительно превышал максимальный посадочный (107 тонн), а посадка перегруженного самолёта была чревата повреждением шасси. Бортинженер доложил, что работает только один из четырёх электрических генераторов, поэтому часть систем пришлось отключить. Также возникла проблема со сбросом топлива, так как клапаны имели электрический привод. Также отказал руль высоты, работал лишь его триммер.

Кратковременно в экипаже обсуждалась возможность посадки в Гданьском аэропорту, но затем командир принял решение лететь до Варшавы.

Катастрофа 

Пожар в хвосте самолёта вызвал повреждение важнейших систем для поддержания полёта. Огонь быстро перекинулся в багажный отсек, где предположительно произошёл взрыв паров авиатоплива, которые попали туда из-за повреждения топливных баков.

Лайнер заходил на посадку на полосу №33 с южной стороны из-за сильного ветра. Фюзеляж рейса 5055 к тому времени уже горел и от самолёта шёл густой чёрный дым. На скорости 480 км/ч экипаж развернул самолёт над деревней Юзефослав, горящие обломки фюзеляжа в этот момент отделялись от самолёта и падали на землю. Примерно в этот момент произошёл полный отказ систем управления, включая триммер руля высоты. Шасси также не работали. Перестали работать насосы, сливающие топливо. В момент катастрофы в баках оставалось ещё около 32 тонн авиатоплива. 

В 11:12 рейс LOT 5055 рухнул на землю недалеко от городка Пясечно в 5 километрах от ВПП аэропорта Варшавы и полностью разрушился. Все 183 человека на его борту (11 членов экипажа и 172 пассажира) погибли.

По одной из версий, в последние секунды перед катастрофой пожар из багажного отделения перекинулся в хвостовую часть салона и пассажиры в панике ринулись co своих мест. Сместившись в носовую часть самолёта, пассажиры дестабилизировали самолёт, в результате чего он, находясь на низкой скорости, вошёл в пикирование. По другой версии, пожар сильно повредил хвостовое оперение самолёта.

Расшифровка переговоров

Расследование 
Расследование причин катастрофы установило, что причиной катастрофы рейса LOT 5055 послужили конструктивные недоработки  самолёта. Подшипники турбины низкого давления были оснащены 13 шарикоподшипниками вместо задуманных 26 для уменьшения цены производства. При повышении режима работы двигателей, шарикоподшипники начали нагреваться. Это в свою очередь вызвало отделение оси турбины низкого давления, её последующий аномальный разгон, разрушение диска турбины и выброс его обломков  в сторону двигателя N1

Последствия катастрофы 
СССР долго отказывался признать какую-либо связь между катастрофой и проблемами с двигателями. В 1991 году авиакомпания LOT продала последний Ил-62 и перешла на эксплуатацию Boeing 767.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

События 9 мая
Май 1987 года
1987 год в Польше
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Ил-62
Авиационные происшествия в Польше
Авиационные происшествия LOT
Авиационные происшествия 1987 года
Авиационные происшествия вследствие отказа двигателей
Авиационные происшествия вследствие пожара на борту